Операция «Танненберг» (нем. Unternehmen «Tannenberg») — кодовое наименование немецкой операции по массовому уничтожению поляков в период Второй мировой войны (часть Плана «Ост»).

Списки поляков (Sonderfahndungsbuch Polen), подготовленные немцами ещё перед войной, насчитывали более 61 000 представителей польской элиты: активистов, интеллигенции, учёных, актёров, государственных деятелей и др., которые должны были быть уничтожены. В подготовке списков принимали участие «фольксдойче».

План был создан в мае 1939 года. Приказом А. Гитлера для исполнения операции «Танненберг» было создано специальное подразделение в Главном управлении имперской безопасности. Оно командовало множеством Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сформированных из гестапо, немецкой уголовной полиции (Kripo) и чиновников SD, которые теоретически были подчинены командованию вермахта. Их задача состояла в том, чтобы арестовать всех людей, перечисленных в списках.

Сначала, в августе 1939 года, приблизительно 2000 активистов организаций польского меньшинства в Германии были арестованы и убиты. Вторая часть операции началась 1 сентября 1939 года и закончилась в октябре того же года, приведя по крайней мере к 20 000 жертвам, убитым в 760 массовых расстрелах, выполняемых специальными подразделениями (Einsatzgruppen) при помощи регулярных частей вермахта.

Кроме того из «фольксдойче» и иных проживавших в Польше сторонников нацистов были созданы подразделения (Selbstschutz), члены которого обучались перед войной в Германии диверсионной и партизанской борьбе. Формирование было ответственно за массовую резню и из-за его плохой репутации было распущено нацистскими властями после полной оккупации Польши.

Библиография 
  
 
 Alfred Spiess, Heiner Lichtenstein: Unternehmen Tannenberg. Der Anlass zum Zweiten Weltkrieg. Korrigierte und erweiterte Ausgabe. (Ullstein-Buch ; Nr. 33118 : Zeitgeschichte) Ullstein, Frankfurt/M ; Berlin 1989, ISBN 3-548-33118-1.

Ссылки 

  Verbatim transcript of Part I of the book «The German New Order in Poland» published for the Polish Ministry of Information by Hutchinson & Co., London, in late 1941. The period covered by the book is September, 1939 to June, 1941
  Hitlers Vorbereitungen zum Angriff und zur Vernichtung der Polen in Pommern und der Freien Stadt Danzig
  La Station de Radiodiffusion de Gleiwitz (Gliwice) — L’Opération TANNENBERG 
 Unternehmen Tannenberg — August 1939: Wie der SD den Überfall auf Polen vorbereitete (III)  bei wissen.spiegel.de PDF
 ZEIT ONLINE 45/1971 S. 56: Unternehmen Tannenberg — Polnische Dokumentation über die Einsatzgruppen, von Joseph Wulf PDF

Холокост в Польше
Польская кампания (1939 год)
События Холокоста